Somerville ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Somerville (Alabama), Stadt im Morgan County, Alabama
 Somerville (Indiana), Stadt im Gibson County, Indiana
 Somerville (Maine), Stadt im Lincoln County, Maine
 Somerville (Massachusetts), Stadt im Middlesex County, Massachusetts
 Somerville (Mississippi), Ort im Leflore County, Mississippi
 Somerville (New Jersey), Stadt im Somerset County, New Jersey
 Somerville (Ohio), Dorf im Butler County, Ohio
 Somerville (South Carolina), Stadt im Dorchester County, South Carolina
 Somerville (Tennessee), Stadt im Fayette County, Tennessee
 Somerville (Texas), Stadt im Burleson County, Texas
 Somerville (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Fauquier County, Virginia

Somerville ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Somerville (* 1979), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Bonnie Somerville (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Chris Somerville (* 1947), kanadisch-amerikanischer Genetiker und Botaniker
 Dave Somerville (David Troy Somerville; 1933–2015), kanadischer Sänger

 Edith Anna Somerville (1858–1949), irische Schriftstellerin 
 Geraldine Somerville (* 1967), irische Schauspielerin
 Greg Somerville (* 1977), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Gronya Somerville (* 1995), australische Badmintonspielerin
 Henry Boyle Townshend Somerville (1863–1936), britischer Konteradmiral und Forscher

 Jason Somerville (* 1987), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jimmy Somerville (* 1961), schottischer Musiker
 John Somerville (1560–1583), britischer Verschwörer
 Mary Somerville (1780–1872), schottische Astronomin und Mathematikerin
 Phyllis Somerville (1943–2020), US-amerikanische Schauspielerin
 Rachel Somerville, US-amerikanische Astronomin und Astrophysikerin
 Raymond Somerville (* 1937), US-amerikanischer Curler
 Shirley-Anne Somerville (* 1974), schottische Politikerin
 Tim Somerville (* 1960), US-amerikanischer Curler
 William Somerville (1675–1742), englischer Dichter

Somerville steht für: 

 Somerville (Mondkrater), Mondkrater
 Somerville-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Somerville College, College der University of Oxford
 (5771) Somerville, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Sommerville